Sverker Johansson pode se referir a:
Sverker Johansson (físico) – físico e wikipedista sueco
Sverker Johansson (jornalista) – jornalista sueco

Desambiguação